Stefan Lisowski (1928–2010) – polski malarz, plastyk i działacz społeczny
 Stefan Lisowski – postać fikcyjna, jeden z bohaterów polskiego serialu telewizyjnego „Majka”